Tevita ist ein männlicher Vorname, der in Fidschi und Tonga verbreitet ist.

Bekannte Namensträger sind:
 Tevita Koroi (* 1994), fidschianischer Fußballtorhüter
 Tevita Makasini (* 1976), tongaischer Fußballschiedsrichter-Assistent
 Tevita Momoedonu (1941–2020), fidschianischer Politiker

Männlicher Vorname
Gesellschaft (Tonga)
Gesellschaft (Fidschi)